

Patronyme 

 Mark Macon (né en 1969), joueur américain de basket-ball ;
 Max Macon (1915-1989), joueur américain de baseball ;
 Nathaniel Macon (1758-1837), homme politique américain ;
 Pierre Macon (1769-1806), général de brigade français ;
 Robert B. Macon (1859-1925), représentant américain de l'Arkansas ;
 Robert C. Macon (1890-1980), général dans l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Uncle Dave Macon (1870-1952), musicien de country américain.

Toponyme 
Macon est le nom de différentes localités :

en 
 Macon est un village de Wallonie, dans la commune de Momignies.

en 
 Mâcon, est une ville française de Saône-et-Loire, dans la région Bourgogne-Franche-Comté ;

aux 
 Macon, localité de Caroline du Nord ;
 Macon, ville de Géorgie ;
 Macon, localité de l'Illinois ;
 Macon, localité du Mississippi ;
 Macon, localité du Missouri.

Macon est le nom de plusieurs comtés américains :
 Comté de Macon, dans l'Alabama ;
 Comté de Macon, en Caroline du Nord ;
 Comté de Macon, en Géorgie ;
 Comté de Macon, dans l'Illinois ;
 Comté de Macon, dans le Missouri ;
 Comté de Macon, dans le Tennessee.
Et encore:
 Bayou Macon, cours d'eau américain coulant dans l'État de l'Arkansas puis dans celui de Louisiane.

Divers 
 Macon, bacon de mouton
 Mâcon, vin de France ;
 , ballon dirigeable construit en 1933
 , croiseur construit en 1945

Homonymie de toponyme